Open Settlement Protocol (OSP) — клиент/серверный протокол, применяемый провайдерами Интернета, для авторизации, аккунтинга (accounting) при использовании SIP телефонии. Этот протокол используется в шлюзах VoIP телефонии, например, в софтсвичах (softswitch), шлюзах H.323 и SIP прокси серверах.

Протокол OSP создан Европейским институтом телекоммуникационных стандартов в проекте «TIPHON» (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks).

Ссылки 
 European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 
 TIPHON proyect: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks 
 TIPHON Release 4: ETSI Technical Specification 101 321
 OSP Toolkit

Протоколы VoIP
Протоколы прикладного уровня